Ланцов — русская фамилия. Известные носители:

 Ланцов, Борис Александрович (1925—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель; председатель Ульяновского горисполкома (1969—1977).
 Ланцов, Виктор Александрович (род. 1955) — российский тренер по боксу.
 Ланцов, Владимир Степанович (1925—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ланцов, Евгений Юрьевич (род. 1958) — российский театральный режиссёр.



См. также